Группа B на Кубке Азии по футболу 2019 является частью группового этапа Кубка Азии 2019 и прошёл с 6 по 15 января.

В группу B попали сборные Австралии, Сирии, Палестины и Иордании.

Таблица

Австралия − Иордания

Сирия − Палестина

Иордания − Сирия

Палестина − Австралия

Австралия − Сирия

Палестина − Иордания

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Группа B